Ла-Песа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 101 км². Население — 1341 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de La Peza realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Imágenes e información sobre La Peza
 Web Oficial del Municipio La Peza

Муниципалитеты Гранады